Фабрицио Беллиа (; род. 8 июня 1963) — итальянский шахматист, международный мастер (2001).

Таблица результатов

Ссылки 

 

Шахматисты Италии